MIG bzw. MiG steht für:
 Made in Germany 1995–2011, ein Best-of-Album von Rammstein
 Made in Germany Music, ein deutsches Plattenlabel, siehe MIG (Label)
 Magnetischer Impulsgeber, siehe Drehgeber
 Mehrscheiben-Isolierglas
 Metall-Inertgas-Schweißen, eine Variante des Schutzgasschweißens
 Mikojan-Gurewitsch, ein russischer Hersteller von Militärflugzeugen
 Milchwirtschaftliche Industrie Gesellschaft Herford GmbH & Co. KG (MIG Herford)
 Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft, ein bundeseigenes Unternehmen in Naumburg
 Monokine induced by Gamma-Interferon, ein Zytokin, siehe CXC-Ligand 9

mig steht für:
 San-Miguel-el-Grande-Mixtekisch (ISO-639-3-Code), mixtekische Sprache in Oaxaca, Mexiko

Siehe auch:
 Mieg

Abkürzung